Стре́лка может означать:
 Стрелка — символ «→».
 Клавиши управления курсором — клавиши со стрелками в разных направлениях, перемещающие курсор в соответствующем направлении.
 Стрелка — указатель, например в часах (стрелка часов), в стрелочных измерительных приборах. Стрелка вращается на шпинделе, закрепленная у одного конца. Другой конец совмещается с делением циферблата.
 Стрелка — участок суши в виде острого клина у слияния или разделения двух или более рек или их рукавов:
 Стрелка — краткое название Стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
 Стрелка — квартал в заречной части Нижнего Новгорода, место слияния Оки и Волги.
 Стрелка — место у впадения Которосли в Волгу в Ярославле.
 Стрелка — мыс и сквер в Харькове.
 Стрелка — разговорное название стрелочного перевода на рельсовых путях.
 Троллейбусная стрелка — механизм, направляющий штанги троллейбуса в местах разветвления контактной сети.
 Стрелка (жаргон):
 встреча («забить стрелку» — назначить время и место, где будет проходить разборка конкурирующих банд и, возможно, со стрельбой).
 распространённое среди болельщиков название эмблемы футбольного клуба «Зенит».
 Стрелка — понятие теории категорий в математике.
 Стрелка — народное название стрелы-змеи, змеи рода песчаных змей семейства ужеобразных.
 Стрелка — фигура в игре сёги.
 Стрелка — в ботанике: цветонос, побег луковичных растений.
 Стрелка — открытое полевое укрепление с одним или двумя фасами и двумя фланками.
 Стре́лка — металлическая стрела-дротик размером с карандаш.
 Стрелка Пирса — булева операция, известная тем, что через неё можно выразить любую другую булеву операцию.
 Стрелка дуги — отрезок между центром дуги и центром стягивающей её хорды.

Имя собственное 

 Стрелка — собака-космонавт, первое (вместе с Белкой) живое существо, успешно вернувшееся из орбитального полёта.
 «Стрелка» — институт медиа, архитектуры и дизайна, Москва.
 «Стрелка» — международный фестиваль дизайна, проходящий в Нижнем Новгороде.
 «Стрелка» — комплекс видеофиксации нарушений дорожного движения.
 «Стрелка» — транспортная карта Московской области.

Топонимы

Гидронимы 
 Стрелка — река в Ленинградской области.
 Стрелка — река в Смоленской области, приток реки Вопь.
 Стрелка — река в Сумской области.

Ойконимы 
 Стрелка — посёлок в Тындинском районе Амурской области.
 Стрелка — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Стрелка — посёлок в Шенкурском районе Архангельской области.
 Стрелка — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Стрелка — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Стрелка — хутор в Лискинском районе Воронежской области.
 Стрелка — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Стрелка — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Стрелка — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Стрелка — деревня в Ирбейском районе Красноярского края.
 Стрелка — посёлок в городском округе город Лесосибирск Красноярского края.
 Стрелка — бывший посёлок в Хасынском районе Магаданской области.
 Стрелка — село в Вадском районе Нижегородской области.
 Стрелка — посёлок в Выксунском районе Нижегородской области.
 Стрелка — посёлок в Гагинском районе Нижегородской области.
 Стрелка — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Стрелка — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Стрелка — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Стрелка — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Стрелка — село в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Стрелка — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Стрелка — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Стрелка — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Стрелка — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Стрелка — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Стрелка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Стрелка — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Стрелка — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Стрелка — до 1928 года название посёлка Осовок в Буда-Кошелевском районе Гомельской области.

Станции метро

См. также 
 Арабатская стрелка
 Strelka